UFS může znamenat:

 Unix file system – souborový systém
 Universal Flash Storage – standard paměťových karet

Zkratky